Українська Парляментарна Репрезентація або Українська парламентська репрезентація:
 Українська Парляментарна Репрезентація — парламентське представництво українських політичних сил у Райхсраті (парламенті) Австро-Угорщини до 1918 року.
 Українська Парляментарна Репрезентація — парламентське представництво українських політичних сил у Соймі та Сенаті міжвоєнної Польщі в 1922—1939 роках.

Див. також 
 Українська думська громада — об'єднання депутатів-українців у Державній думі Російської імперії.